Kasteel van La Jarthe (Coursac)
Kasteel van La Jarthe (Trélissac)
Beide in het Franse departement Dordogne